Osoby o tym nazwisku:
 Lotten von Feilitzen – szwedzka pianistka
 Urban von Feilitzen – szwedzki eseista i krytyk